Berlese puede hacer referencia a los siguientes hermanos botánicos de Italia:

 Antonio Berlese (1863-1923);
 Augusto Napoleone Berlese (1864-1903).